Рампсинит (Rhampsinit; Rhampsinītus, ):

  — богатый мифический царь Египта, сын Протея; согласно Геродоту при жизни спускался в преисподнюю; возможно Рамсес II или Рамсес III.
 «Рампсинит» — опера австрийца Рихарда Роберта (1861—1924).

Примечания